El término compra puede designar, en esta enciclopedia:

 al contrato de compraventa, visto desde el punto de vista del comprador;
 a cualquier tipo de comercio o actividad comercial;
 a la compra, término coloquial que en algunos países hispanohablantes designa al conjunto de los comestibles y otros productos;
 a compras, término que designa a una actividad que no es sólo comercial, sino fundamentalmente recreativa, ligada al ocio y al turismo;
 en el ámbito empresarial, a compras, la adquisición de los insumos que la empresa necesita para su producción (departamento de compras);
 a la compra compulsiva, un desorden de conducta.

Referencias